Neutralizacja – termin oznaczający „zobojętnianie” może odnosić się do jednego z kilku poniższych znaczeń:
 neutralizacja – w chemii: reakcja zobojętniania między kwasem a zasadą
 neutralizacja – w prawie międzynarodowym: zakaz przygotowywania i prowadzania działań wojennych na danym terytorium
 neutralizacja – w prawie międzynarodowym: uznanie państwa za neutralne
 neutralizacja – w socjologii: technika usprawiedliwiania własnej winy
 Neutralizacja - zjawisko w fonologii

Zobacz też 
 neutralność
 obojętność